«Яндекс.Станция» — «умная» колонка со встроенным голосовым помощником «Алиса», разработанная компанией «Яндекс»; производится в Китае (Гонконг). «Яндекс.Станция» умеет ставить музыку из «Яндекс.Музыки», отвечать на вопросы и озвучивать различную информацию из других сервисов «Яндекса» — погоду, ситуацию на дорогах, адреса и график работы заведений и другое. Также станцию через провод HDMI можно подключить к телевизору, монитору или проектору и управлять просмотром видео из онлайн-кинотеатров и видеосервисов — «КиноПоиска», «Яндекс.Эфира» и YouTube.

В разработке устройства наряду с инженерами «Яндекс» участвовали внешние команды и исследовательские институты — в частности, права на технологию улучшения качества звука (Voice Quality Enhancement) переданы Институтом интегральных схем общества Фраунгофера. «Яндекс.Станция» — первая «умная» колонка с поддержкой русского языка (аналогичные устройства, не имеющие поддержки русского языка, ранее выпускали Apple, Amazon, Google).

Продукт был анонсирован 29 мая 2018 года на конференции Yet another Conference в Москве.

Официальный старт продаж в России — 10 июля 2018 года.

Согласно данным, предоставленным аналитической фирмой Canalys, по итогам 2018 года компания «Яндекс» реализовала на территории Центральной и Восточной Европы более 40 тысяч «Яндекс.Станций», заняв таким образом 14,3 % рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе. По предварительным оценкам компании Just AI, в 2019 году в России было продано около 320 тысяч «умных» колонок с голосовым помощником «Алиса», из которых 62 % продаж составили собственные устройства «Яндекса».

В августе 2019 года начались продажи «умных» колонок на территории Белоруссии и Казахстана. В цену покупки для пользователей была включена 12-месячная подписка на «Яндекс.Плюс». 

С 31 октября 2019 года начались продажи маленькой колонки «Яндекс.Станция мини» за 3 990 ₽. 21 января 2021 года стоимость увеличилась до 4 990 рублей.

25 ноября 2020 года «Яндекс» представил свою новую умную колонку — «Яндекс.Станция Макс». Она сохранила корпус предыдущей модели, получила LED-экран, трехполосный звук совокупной мощностью 65 Вт и поддерживает видео в 4k. Стоимость устройства 18 990 рублей.

6 июля 2021 года «Яндекс» представил умную колонку Яндекс Станция Лайт.

Технические характеристики 
Устройство подключается к телевизору по HDMI-интерфейсу или дистанционно через «Яндекс.Модуль». К интернету колонка подключается через Wi-Fi. По Bluetooth можно подключиться к смартфону и проигрывать с него музыку и аудиокниги; для этого не требуется интернет.

Внутри «Яндекс.Станции» находится 5 акустических элементов:
 2 твитера мощностью 10 ватт и диаметром 20 миллиметров,
 1 вуфер мощностью 30 ватт и диаметром 85 миллиметров,
 2 пассивных излучателя диаметром 95 миллиметров.

Суммарная мощность — 50 ватт; диапазон частот — от 50 до 20 000 герц; отношение шум — сигнал — 96 децибел.

«Яндекс.Станция» работает без пульта дистанционного управления.

Для обеспечения качественного голосового управления микрофонная матрица состоит из 7 чувствительных микрофонов.

Вес станции — 2,9 килограмма, её габариты — 14 × 23 × 14 сантиметров.

Представленный модельный ряд: Яндекс.Станция Лайт, Яндекс Станция Мини, Яндекс Станция Мини 2, Яндекс.Станция Мини 2 с дисплеем, Яндекс.Станция, Яндекс.Станция 2, Яндекс.Станция Макс.

Функции 
«Яндекс.Станция» управляется при помощи «Алисы», голосового помощника «Яндекса». С помощью колонки можно слушать музыку, разговаривать с «Алисой», давать ей небольшие поручения, осуществлять поиск в интернете. Колонка может сообщать владельцу о прогнозе погоды, ситуации с пробками, ставить будильник, отвечать на разные вопросы на основании информации из интернет-источников и другое.

Станция также обладает функциональностью, направленной на развлечение детей, — включает аудиосказки, песни, предлагает загадки, игры и прочее. В течение 2019 года колонка получила ряд обновлений, предоставляющих пользователям новые функции — например, прослушивание радиостанций, просмотр телепередач через «Яндекс.Эфир» и управление домашней техникой. Кроме того, «умная» колонка со временем научилась ставить музыку на звонок будильника, а также в тестовом режиме узнавать владельца по голосу.

В стоимость станции входит несколько подписок: 12-месячная — на «Яндекс.Музыку» и онлайн-кинотеатр «КиноПоиск» и 6-месячная — на «Амедиатеку» (6 месяцев сериалов, входящих в подписку «КиноПоиск» + «Амедиатека»).

Помимо этого, в «умной» колонке поддерживаются навыки сторонних компаний и разработчиков, созданные через платформу «Яндекс.Диалоги», к которым относятся и навыки для управления «умным» домом.

Управление «умным» домом 
23 мая 2019 года «Яндекс» объявил о запуске системы «умного» дома на основе голосового помощника «Алиса». Через команды, отправленные на станцию, можно управлять десятком «умных» устройств (Philips, Redmond, Rubetek, Samsung, Xiaomi и другие), список которых регулярно пополняется. Также «Яндекс» выпустил собственные «умные» лампочку, розетку и пульт. Лампочка меняет яркость и цвет освещения, розетка позволяет дистанционно включать и выключать подсоединённую к ней технику (работающую через клавишу вкл/выкл), а пульт управляет устройствами с ИК-портом, например кондиционерами и телевизорами. Через колонку можно также управлять такими устройствами, как чайники Redmond, роботы-пылесосы Xiaomi и прочее. Платформа является открытой, и устройства от производителей-партнёров подключены к ней через платформу «Яндекс.Диалоги». Платформа также позволяет установить сценарий через станцию и управлять сразу несколькими устройствами. Например, сценарий для пробуждения: в ответ на приветствие «Алиса, доброе утро!» станция включит свет, кофеварку и сообщит о пробках в настоящий момент. Для своих сценариев возможно придумать различные фразы и набор действий. Функциональность устройств сторонних разработчиков через «Алису» зависит от модели.

См. также 
 Смарт-динамик
 Яндекс.Телефон
 Яндекс.Модуль
 Яндекс.Эфир

Примечания

Ссылки 
 .
 
 
 
 
 
 

Яндекс
Программное обеспечение для обработки естественного языка
Умные колонки
Появились в 2018 году в России